Kay Kawus, Kayka'us, Key Kâvous, ou Kay Ka'us translittérations de l'arabe kaykāʾus,  ou kay kāʾus,  entre dans le nom de plusieurs souverains.

Le préfixe kay, key ou ké attaché ou non au mot qui le suit est un titre royal dans l'antiquité de la Perse. Ce préfixe peut être à rapprocher du mot kaveh (forgeron), les forgerons devenant des souverains.

 Key Kavous, chah d'Iran mythologique et un personnage du Livre des Rois de Ferdowsi, deuxième de la dynastie semi-légendaire des Kayanides.
 Kay Kâ'us héros de l'Avesta et du Shâh Nâmeh est le huitième et dernier roi de la dynastie semi-légendaire des Kayanides et combat aux côtés de Rostam. Tabari en fait un contemporain de Salomon.
 Kay Kâ'us émir Zyiaride vassal des Ghaznévides auteur du Qâbûs Nâmeh (règne approximativement 1049-1090)
 Kay Kâwus I sultan Seldjoukide de Rum (1211-1220)
 Kay Kâwus II sultan Seldjoukide de Rum (1246-1256)

Notes